een gesloten groep mensen in een zekere functie; voorbeelden:
 Politiekorps
 Brandweerkorps
 Legerkorps
 Vrijkorps
 Studentencorps, een type studentenvereniging in Nederland
 muziekkorps: een fanfare- of harmonieorkest
 Korps Commandotroepen
 Korps Nationale Reserve
 Korps Mariniers
 Intelligence Corps
Korps (vrijmetselarij), een type vrijmetselaarskoepel
Korps (letterformaat), de hoogte van een letter, meestal uitgedrukt in punten
Corps (Frankrijk), een plaats in Frankrijk